Saint-Léon puede referirse a: 

 Saint-Léon, comuna francesa situada en Allier.
 Saint-Léon, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Saint-Léon, comuna francesa situada en Gironda.
 Saint-Léon, comuna francesa situada en Lot y Garona.